Sölden (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Sölden (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg